Kamel Remili (né en 1968), joueur de handball français ;
 Hamza Remili (né en 1987), handballeur algérien ;
 , coureur de BMX français ;
  (né en 1985), joueur de football algérien ;
 Nedim Remili (né en 1995), handballeur français.

Patronyme algérien